Вячеслав Аветисович Восканян (, 13 сентября, 1957  Степанакерт, НКАО, Азербайджанская ССР) — армянский политический и военный деятель.

 В 1978 году окончил Высшее пограничное военно-политическое Краснознаменное училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова.
 В 1995 году — окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (заочно).
 С 1978 года проходил службу на различных должностях в Пограничных войсках КГБ СССР, в частях Закавказского пограничного округа, на участках государственной границы с Ираном и Турцией. 
 С 1993 года продолжил службу в органах и войсках Службы национальной безопасности (ГУНБ, МНБ) Республики Армения.
 С 2003 по 2005 год - Командующий Пограничными войсками СНБ Республики Армения, член Совета Командующих пограничными войсками стран СНГ.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Персоналии:Спецслужбы Армении
Родившиеся в Степанакерте
Родившиеся 13 сентября
Родившиеся в 1957 году
Выпускники Голицынского пограничного института
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе